Spojení písmen A a O může mít různé významy:

 Autonomní okruh
 Australian Open
 Alternativní operátor
 Arbeitsgemeinschaft für Osteosynthesefragen
 starší státní poznávací značka pro Prahu-město
 ruská zkratka pro avtonomnaja oblasť – autonomní oblast
 autorské osvědčení
 autorizovaná osoba
 AO – kód ISO 3166-2 pro Angolu
Astronomická olympiáda

Ao 
 Ao (Estonsko) – vesnice v Estonsku
 Ao (mytologie) – jedno z maorských božstev
 Ao (národ) – národ žijící v severovýchodní Indii
 Ao (jazyk) – jazyk národa Ao

.ao 
 .ao – internetová doména nejvyššího řádu pro Angolu

Související články 
 A0 – formát papíru